La route départementale 606, ou RD 606, est située :
 dans le département de Seine-et-Marne, où elle est la route départementale 606 qui relie Melun à la Brosse-Montceaux.
 dans le département de l'Yonne, où elle est la route départementale 606A qui relie Villeneuve-la-Guyard à Sainte-Magnance. Elle passe par Pont-sur-Yonne, Sens, Villeneuve-sur-Yonne, Saint-Julien-du-Sault, Joigny, Auxerre, Vermenton et Avallon.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de Seine-et-Marne
 Routes de l'Yonne

606